Пара Катарина Среботник / Ненад Зимонич — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Боб Брайан и Лизель Хубер — не защищали свой титул, но Лизель принимала участие в соревнованиях и (в паре с Махешем Бхупати) уступила уже на старте.

Посев 

  Лизель Хубер /  Махеш Бхупати (Первый раунд)
  Кара Блэк /  Леандер Паес (Четвертьфинал)
  Нурия Льягостера Вивес /  Оливер Марах (Полуфинал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Марк Ноулз (Первый раунд)

<ol start="5">
 Алиса Клейбанова /  Максим Мирный ''(Четвертьфинал)
 Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (Титул)
 Лиза Реймонд /  Уэсли Муди ''(Первый раунд)
 Янь Цзы /  Мариуш Фирстенберг (Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Стефани Коэн-Алоро /  Тьери Асьон (Второй раунд)
  Жюли Куэн /  Николя Маю (Второй раунд)
  Матильда Юханссон /  Себастьян де Шоньяк ''(Первый раунд)

<ol start="4">
 Кристина Младенович /  Александр Сидоренко ''(Первый раунд)
 Полин Пармантье /  Марк Жикель ''(Первый раунд)
 Орели Веди /  Микаэль Льодра (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые